Ханка — озеро в Росії та Китаї
 Ханка — селище в Узбекистані, Хорезмська область